DGLUCY () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 616 амінокислот, а молекулярна маса — 66 437.

Кодований геном білок за функцією належить до ліаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки